Narodna velika loža Češke je prostozidarska velika loža na Češkem, ki je bila obnovljena leta 1990.

Združuje 8 lož, ki imajo skupaj 260 članov.

Glej tudi 
 seznam prostozidarskih velikih lož

Viri 
 Branko Šömen: Molčeče nevidno bratstvo: Prostozidarstvo na Slovenskem; str. 380.

Češka
Prostozidarske lože na Češkem
Ustanovitve leta 1990